Binnenlandse Veiligheidsdienst, een voormalige Nederlandse overheidsorganisatie voor binnenlandse veiligheid
Basispartij voor Vernieuwing en Democratie, een Surinaamse politieke partij
Boviene virale diarree, een infectieziekte bij rundvee
Bond van Doorstarters, mixonderdeel van de Soulshow van Ferry Maat
Barend & Van Dorp, een Nederlands praatprogramma